PDMS steht als Abkürzung für:
 Patientendatenmanagementsystem, Informationssystem in der Medizininformatik

 periphere DMS-Kontrolle, klinisches Diagnoseverfahren zur Untersuchung der Durchblutung, Motorik und Sensibilität
 Plant Design Management System, 3D-CAD-Anwendung
 Polydimethylsiloxan, anorganisches Polymer, Arzneistoff unter der Bezeichnung Dimeticon

PDMS